Branchiomaldane är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Langerhans 1881. Branchiomaldane ingår i familjen Arenicolidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Branchiomaldane